Никола Попстефанов може да се отнася за:

 Никола Попстефанов (1837 – 1895) – български общественик от Велес;
 Никола Попстефанов (1884 – ?) – български революционер от Охрид.